Das Mallorca Open 2016 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Santa Ponça. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 11. bis 19. Juni 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mallorca Open 2016 fand vom 11. bis 13. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Calvià